Watelet ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-Henri Watelet (1718–1786), französischer Schriftsteller, Maler und Graveur 
 Louis Étienne Watelet (1780–1866), französischer Maler